

Communes françaises portant ce nom 

 Aspremont, commune française des Hautes-Alpes
 Aspremont, commune française des Alpes-Maritimes ; gentilé : Aspremontois

Édifices 
 le château d'Aspremont, dans les Landes.

Art et culture 
 Aspremont, épopée du  appartenant à la Matière de France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France